You Don't Have to Be Blood to Be Family — другий студійний альбом американської групи Throwdown, який був випущений 30 січня 2001 року.

Композиції 
 Unite - 1:06
 Trust - 3:02
 Family - 2:55	
 Accept The Change - 3:06
 The Perfect Story - 3:13
 Together Rising - 3:04
 Program - 1:57
 Lost In Time - 3:30
 No More Hate - 3:20
 Too Little, Too Late - 2:41
 The Edge Is Strong - 6:09

Джерела 
 You Don't Have to Be Blood to Be Family  allmusic
 You Don't Have to Be Blood to Be Family  last.fm

Альбоми Throwdown
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2001